Флаг муниципального образования Подбо́ровское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 марта 2012 года решением Совета депутатов Подборовского сельского поселения № 103 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7682.

Описание 
«Флаг муниципального образования Подборовское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Подборовское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в красном, синем, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном (красном) поле с лазоревой (синей, голубой) оконечностью, обременённой двумя золотыми трубами с рукоятями, положенными в противонаправленные перевязи и раструбами вверх и в стороны, завершённой двумя бегущими потоками в опрокинутое вписанное (по сторонам) и расширяющееся к сторонам стропило, — серебряная женщина прямо в таковом же одеянии, с поднятыми крыльями, держащая в правой руке серебряный с золотою рукоятью меч в столб, а в левой — золотые весы».

Обоснование символики 
Территория Подборовского сельского поселения находится на востоке Бокситогорского района.

В древности территория Подборовского сельского поселения была частью земель Великого Новгорода. После присоединения в 1478 году к Москве новгородские владения были разделены на пять частей (пятин), одной из которых была Бежецкая пятина. Для удобства в управлении каждая пятина делилась на половины, а те, в свою очередь, на множество округов, называвшихся погостами. Сведения о погостах содержатся в Писцовых книгах Бежецкой пятины. Погост означал административный сельский округ, группу селений, связанных общим управлением. Главное селение округа называлось погостом. Погостский округ был равнозначен по своему значению понятию волость.

Исторический Иванский (Ивановский) Вольский погост Белозерской половины Бежецкой пятины Новгородского уезда — это территории ныне двух муниципальных образований Бокситогорского района Ленинградской области: Подборовского сельского поселения и, частично, Заборьевского сельского поселения.

Старинными землевладельцами на территории Иванского Вольского погоста на протяжении нескольких столетий являлся род новгородских «служивых людей» Колюбакиных.

Золотые трубы напоминают о роде новгородских дворян Колюбакиных, владевших на протяжении веков землями на территории современного Подборовского сельского поселения. 1499—1500 годами датируется «Жалованная Грамота великого князя Ивана III Никите Семеновичу Кулибакину и его сыновьям Кузьме, Григорию и Ивану на волостку Якова Федорова в Ивановском погосте Бежецкой пятины». Дворянин Дмитрий Викторович Колюбакин в источниках 1897, 1911 и 1914 годов значится как владелец сохранившейся и поныне усадьбы Тургошь (Берёзка). В 1880-х годах Д. В. Колюбакин — гласный земского собрания Устюженского уезда, попечитель Коробищенской школы Верховско-Вольской волости. В «Памятной книжке Новгородской губернии за 1884 год» Д. В. Колюбакин упомянут как почётный мировой судья Устюженского уезда и как гласный Уездного Земского Собрания. Три стрелы, клык, охотничий рожок, золотые трубы — элементы герба Колюбакиных. Знамя и золотые трубы на гербе устюженских дворян Колюбакиных вероятно символизируют то, что представители этого рода находились на воинской службе у разных российских государей, которые жаловали их богатыми вотчинами. Таким образом, две золотые трубы напоминают о бывших вотчинных землях дворян Колюбакиных, а также, наряду с красным цветом, напоминают о военном прошлом поселения.

Серебряная женщина в таком же одеянии с поднятыми крыльями, держащая в правой руке серебряный с золотою рукояткою меч, а в левой золотые весы — фигура, взятая с герба дворянского рода фон Поппен — местных землевладельцах, которым принадлежали: усадьба Подборовье (1914 год), деревня Вяз (1874—1878 года), «деревня Верховье, что ныне сельцо Никольское» (1897 год), село Поток с пустошами (1897 год), усадьба Поток (1897 год).

Серебряные потоки — указание на название деревни Поток. Здесь с древности располагался центр Иванского Вольского погоста. Это и реки, протекающие по территории Подборовского сельского поселения: Обломна, Карасинка, Лидь.

Красный цвет — символ труда, жизнеутверждающей силы, мужества, самоотверженности, праздника, красоты, солнца и тепла.

Синий цвет (лазурь) — символ красоты, любви, мира, возвышенных устремлений, а также протекающих по территории Подборовского сельского поселения многочисленных речушек и озёр.

Жёлтый цвет (золото) — символ божественного сияния, благодати, прочности, величия, солнечного света. Символизирует также могущество, силу, постоянство, знатность, справедливость, верность.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Примечания